

Cinema 
 The King's Man – film del 1913 diretto da William J. Bauman
 The King's Man - Le origini (The King's Man) – film del 2021 diretto da Matthew Vaughn